«Kylie Christmas» — тринадцятий студійний та перший різдвяний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 13 листопада 2015 року.

Список композицій 

Примітки
  означає вокального продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Різдвяні альбоми
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми Parlophone